Nete (rijeka), rijeka u sjevernoj Belgiji
 Nete (narod), Papua Nova Gvineja
 Nete (jezik), jezik koji se govori u Papui Novoj Gvineji
 Nete (mitologija), lik iz grčke mitologije